Das Hockeyturnier der Damen bei den Olympischen Spielen 2020 wurde vom 24. Juli bis 6. August ausgetragen. Insgesamt nahmen 12 Mannschaften teil.

Qualifikation 
Folgende 12 Mannschaften hatten sich für das Turnier qualifiziert:

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Abschlussplatzierungen 

Quelle der Ergebnisse: Sportschau: Tokio 2020 - Ergebnisse Hockey Frauen

Weblink 
 Hockey auf der Homepage der Spiele

Einzelnachweise 

Frauen
Sportveranstaltung in Shinagawa